C-Lion ist ein Telekommunikations-Seekabel, das Finnland und Deutschland miteinander verbindet. Es wurde im März 2016 in Betrieb genommen.

Das 1.172 km lange Kabel verläuft dabei von Finnland aus durch die Ostsee nach Deutschland, wobei es seit Oktober 2017 einen Abzweig ins finnische Hanko gibt.
Darüber hinaus ist für die Zukunft angedacht, das Kabel mit weiteren Ländern—darunter die Baltischen Länder, das Vereinigte Königreich, die Benelux-Staaten, Frankreich, osteuropäische Länder, Russland—sowie dem Arctic Fibre zu verbinden.

Landepunkte 

 Helsinki, Finnland
 Hanko, Finnland
 Rostock, Deutschland

Weblinks 
 Story of C-Lion1 auf der Webpräsenz des Betreibers Cinia (englisch)
 C-Lion Submarine Cable Map by TeleGeography

Einzelnachweise 

Telekommunikations-Seekabel
Erbaut in den 2010er Jahren
Optische Nachrichtentechnik